Geografia:
 Bafia – miasto w Kamerunie

Osoby noszące nazwisko Bafia:
 Dominik Bafia (ur. 1988) – kanadyjski skoczek narciarski
 Jerzy Bafia (1926–1991) – polski prawnik i polityk
 Lech Bafia (1932–2017) – polski działacz komunistyczny
 Tadeusz Bafia (ur. 1964) – polski kombinator norweski i skoczek narciarski oraz trener

Inne:
 Bafia – lud afrykański
 bafia – język z rodziny bantu
 Bafia – diecezja rzymskokatolicka w Kamerunie